Drepanopalpia lunifera — вид чешуекрылых из подсемейства совок-пядениц. Единственный представитель рода Drepanopalpia.

Описание 
Небольшие и среднего размера тёмноокрашенные бабочки с длиной крыльев 15-20 мм. Нижнегубные щупики у самцов очень длинные, перекинуты через голову и достигают заднего края груди, покрыты длинными чешуйками. Особенности биологии неизвестны.

Распространение 
Встречаются на Кубе, Пуэрто-Рико и Британских Виргинских Островах.

Примечания

Ссылки 
 Natural History Museum Lepidoptera genus database

Совки-пяденицы
Монотипические роды чешуекрылых
Насекомые Центральной Америки
Животные, описанные в 1878 году